L'Unified shadow and lighting è il modello di illuminazione utilizzato nello sviluppo del gioco Doom 3 di id Software.

Videogiochi 3d precedenti, come Quake III Arena, usavano modelli di illuminazione separati per determinare come una luce potesse illuminare un personaggio o un livello. Le informazioni di luce ed ombra erano statiche nel caso delle mappe del gioco, mentre nel caso dei personaggi, le informazioni di luce ed ombra erano determinate durante lo spostamento degli stessi.

Doom 3 usa un modello unificato che genera fasi di illuminazione e di ombra per qualsiasi cosa ci sia sullo schermo in Run-time. Questo significa che ogni fascio di luce influenzerà l'intera scena e non solo una data parte di essa. Questo sistema include il Self-shadowing tecnica con cui, ad esempio, i personaggi proiettano ombre su sé stessi (si nota, per citare un caso, nell'ombra proiettata dal mento di un marine sul proprio collo).

Voci correlate 
 Self-shadowing
 Shadow volume, una tecnica usata per produrre ombre dinamiche.

Doom
Grafica 3D
Computer grafica